Кубок Ірландії з футболу 2017 — 94-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ірландії. Титул вдруге поспіль Корк Сіті.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 квітня 2017

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2017

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 вересня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 жовтня 2017

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 жовтня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Ірландії на soccerway 

2017
Ірландія